Кари́нский — русская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:
 Каринский, Владимир Михайлович (1874—1932) — русский философ.
 Каринский, Иоанн Александрович (1815—1891) — священнослужитель. 
 Каринский, Михаил Иванович (1840—1917) — русский философ и логик.
 
 Каринский, Сергей Сергеевич (1905—1984) — доктор юридических наук, профессор.

См. также 
 
 Каринское